Георгий Константинович Колосов (26 октября 1904 — 25 октября 1989) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

Биография 
Георгий Константинович Колосов родился 26 октября 1904 года. 

В 1927—1928 и 1939—1989 годах играл в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. В 1936 году служил в Ленинградском Новом театре.

Умер 25 октября 1989 года.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (22.06.1957).
 Народный артист РСФСР (24.11.1978).

Работы в театре 
 ,  — «Полководец Суворов» И. В. Бахтерева и А. В. Разумовского — Калинушкин 
  — «Жизнь в цвету» А. П. Довженко — извозчик
  — «Как закалялась сталь» по Н. А. Островскому — Долинник
  — «Победители ночи» И. Штока — рабочий Фомин
  — «Золотопромышленники» Д. Н. Мамина-Сибиряка — Засыпкин
  — «Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского (реж. Георгий Товстоногов) — Боцман
  — «Мария Тюдор» В. Гюго — мэтр Энеас Делвертон
  — «Скандальное происшествие с мистером Кэттлом и миссис Мун» Дж. Б. Пристли — Хардэйкр 
  — «Чти отца своего» В. В. Лаврентьева — Гордей Павлович Кичигин
  — «Душной ночью» Дж. Болла и С. Силлифанта — Томас Уоткинс
  — «Дело, которому ты служишь» по Ю. П. Герману — дед Мефодий
  — «Справедливость — мое ремесло» Л. Жуховицкого — Хапростун
  — «Мария» А. Д. Салынского — Виктор Матюшев
  — «Последняя жертва» А. Н. Островского — 
  — «Вишневый сад» А. П. Чехова — Симеонов-Пищик
  — «Иней на стогах» Л. Моисеева — Аболмасов и отец Михаил

Фильмография 
  — Сторона лесная — Серёжка Петров
  — Сложный вопрос — бригадир Гаврилов
  — Переход — Худайбергян
  — Пирогов — шпик
  — Горячее сердце (фильм-спектакль) — Аристарх, мещанин
  — На острове Дальнем... — Аполлинарий
  — Шинель — частный пристав
  — Третья патетическая (телеспектакль) — Абдильда, дворник
  — Душа зовёт — рабочий
  — Республика ШКИД — Мефтахутдын, татарин, сторож и дворник
  — Захудалое королевство — дед Габадей
  — Сказка о Мите и Маше, о Весёлом Трубочисте и Мастере Золотые Руки (телеспектакль) — Старый Клоун
  — Такая длинная, длинная дорога… — хозяин дачи

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры и актрисы Александринского театра